Miraglia ist der Familienname folgender Personen:
 Accursio Miraglia (1896–1947), italienischer Gewerkschafter
 Biagio Miraglia (1823–1885), italienischer Dichter
 Emilio P. Miraglia (1924–1982), italienischer Regisseur
 Gabriel Miraglia (* 1987), brasilianisch-italienischer Futsal-Spieler
 Giuseppe Miraglia (Politiker) (1834–1896), italienischer Politiker
 Luigi Miraglia (Politiker) (1816–1901), italienischer Politiker
 Luigi Miraglia (Philologe) (* 1965), italienischer Philologe

Daneben ist
 Giuseppe Miraglia (1923) ein Flugzeugmutter- und Werkstattschiff der italienischen Marine